Това е списък с кметовете на град Загреб от 19 век до днес.

Кметове 
 Партии

 Партии

Бележки

Литература 
 Звонимир Милчец Zagrebački gradonačelnici, 1993, ISBN 953-168-010-8

Ссылки 
 
 

Загреб